Regencia de María Cristina es un término de uso historiográfico, pero ambiguo, ya que hubo dos reinas regentes llamadas María Cristina en la historia contemporánea de España:
María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, regente en nombre de su hija Isabel II desde la muerte del rey Fernando VII de España (1833) hasta su renuncia y sustitución en la regencia por el general Baldomero Espartero (1840).
María Cristina de Habsburgo-Lorena, regente en nombre de su hijo Alfonso XIII desde la muerte del rey Alfonso XII (1885) hasta la mayoría de edad de aquel (1902).